Guajara-Mirim kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Guayaramerín, ort, Beni,

Brasilien 

 Guajará-Mirim, kommun, Rondônia, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar